Загреб — многозначный термин.

Топоним 
 Загреб — столица и крупнейший город Хорватии.
 Загреб — аэропорт города Загреб.
 Загреб — кинотеатр в Киеве.

В спорте 
 Загреб — баскетбольный клуб.
 Загреб — гандбольный клуб.
 Загреб — футбольный клуб.
 Загреб — хоккейный клуб.

См. также